Capuchon (aus dem Französischen, []) bezeichnet:

 eine an einem Kleidungsstück befestigte Kopfbedeckung, siehe Kapuze
 einen mit einer Kapuze versehener Damenmantel, siehe Mantel#Capuchon